Tan může znamenat:

 zkratka tangens
 zkratka pro ověřovací číslo transakce ()

místopisný název
 Nachal Tan, vádí v severním Izraeli
 Tan-sia, čínský krajinný typ
 Tan-tung, městská prefektura v Čínské lidové republice

osobní jméno
 Amy Tanová (* 1952), americká spisovatelka s čínskými kořeny
 Lin Tan (* 1983), profesionální hráč badmintonu, olympijský vítěz
 Shaun Tan (* 1974), australský výtvarník, spisovatel, filmař a ilustrátor
 Tan Dun (* 1957), čínský skladatel

hudba
 Studio Tan, hudební album Franka Zappy